Termin kofaktor ima više značenja.

 Kofaktor (biohemija), supstanca koja mora da bude prisutna da bi enzimska reakciju tekla.
 Kofaktor (linearna algebra), konstrakt koji je koristan za izračunavanje determinante i inverzne kvadratne matrice.